tętnica biodrowa zewnętrzna
 tętnica biodrowa wewnętrzna
 tętnica biodrowa wspólna